Última Hora puede referirse a:

 Última Hora (1973), periódico paraguayo.
 Última Hora (1974), periódico venezolano. 
 Última Hora (1893), periódico español.
 Última Hora (1935-1938), periódico español
 Última Hora (1950-1984), periódico peruano.
 Última Hora (1950), periódico boliviano.
 Última Hora (1951-1991), periódico brasileño.
 Las Noticias de Última Hora (1943-1973), periódico chileno.
 Última Hora, programa de televisión de Univisión.